|-
| 216001 - || ||  || Apache Point || A. C. Becker
|-
| 216002 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 216003 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 216004 - || ||  || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 216005 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216006 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216007 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216008 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 216009 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216010 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 216011 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 216012 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 216013 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216014 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 216015 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216016 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 216017 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216018 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 216019 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 216020 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216021 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216022 - || ||  || Apache Point || A. C. Becker
|-
| 216023 - || ||  || Desert Moon || B. L. Stevens
|-
| 216024 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 216025 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 216026 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216027 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216028 - || ||  || Junk Bond || D. Healy
|-
| 216029 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216030 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216031 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 216032 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216033 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 216034 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 216035 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 216036 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 216037 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 216038 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 216039 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216040 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 216041 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216042 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 216043 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 216044 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216045 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216046 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 216047 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 216048 - || ||  || Cordell-Lorenz || Cordell-Lorenz
|-
| 216049 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 216050 - || ||  || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 216051 - || ||  || Siding Spring || Siding Spring Survey
|-
| 216052 - || ||  || Siding Spring || Siding Spring Survey
|-
| 216053 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 216054 - || ||  || Siding Spring || Siding Spring Survey
|-
| 216055 - || ||  || Siding Spring || Siding Spring Survey
|-
| 216056 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 216057 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 216058 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 216059 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 216060 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 216061 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 216062 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216063 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216064 - || ||  || Kanab || E. E. Sheridan
|-
| 216065 - || ||  || Lulin || C.-S. Lin i Q.-z. Ye
|-
| 216066 - || ||  || Siding Spring || Siding Spring Survey
|-
| 216067 - || ||  || Siding Spring || Siding Spring Survey
|-
| 216068 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 216069 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 216070 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 216071 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 216072 - || ||  || Siding Spring || Siding Spring Survey
|-
| 216073 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216074 - || ||  || Pla D'Arguines || R. Ferrando
|-
| 216075 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 216076 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 216077 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 216078 - || ||  || Siding Spring || Siding Spring Survey
|-
| 216079 - || ||  || Kanab || E. E. Sheridan
|-
| 216080 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 216081 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 216082 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216083 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216084 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 216085 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 216086 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 216087 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 216088 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 216089 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 216090 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 216091 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216092 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216093 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216094 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 216095 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216096 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216097 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 216098 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 216099 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216100 - || ||  || Socorro || LINEAR
|}

 
6